Henri Lepage (econoom) (1945), Frans econoom
 Henri Lepage (politicus) (1882-1945), Belgisch politicus
 Henri Lepage (regisseur) (1898-1970), Frans regisseur
 Henri Lepage (schermer) (1908-1996), Frans olympisch schermer
 Henri Lepage (wielrenner) (1906-1959), Canadese wielrenner